«Bark at the Moon» — песня хеви-метал вокалиста Оззи Осборна. Это первый сингл с одноименного альбома 1983 года. Клип, снятый на эту песню, стал первым в карьере Осборна.

Описание 
Авторство «Bark at the Moon» приписывают Оззи Осборну в то время, как она была написана в соавторстве с гитаристом Джейком И. Ли и басистом Бобом Дэйсли. Ли утверждает, что он находился под давлением со стороны Шарон Осборн и, вследствие этого, отказался от всех прав на песню. В 2003 году Дэйсли подал иск против Осборна, требуя выплаты роялти за соавторство. Впоследствии все иски были отклонены судами.

Текст песни посвящён мифическому зверю, который терроризировал город и был убит, но таинственным образом вернулся, чтобы сеять хаос. Однако в клипе показана другая история: учёный, которого играет Осборн, глотает в своей лаборатории вещество, которое превращает его в зверя, изображенного на обложке альбома. Часть съемок происходила в больнице для душевнобольных «Holloway Sanatorium. На студийной записи песни барабанщиком был Томми Олдридж, однако в видео присутствует, заменивший его Кармайн Аппис.

Кавер-версии 
 Американская панк-рок-группа Strung Out записала кавер-версию песни в 2000 году, она была издана в сборнике Punk Goes Metal.
 Deluxe Edition альбома Retribution американской треш-метал-группы Shadows Fall включает в себя кавер-версию песни, которая была выпущена в качестве сингла в 2010 году.
 Хоррор панк-группа Frankenstein Drag Queens from Planet 13 выпустила кавер-версию песни на своём альбоме Viva Las Violence.

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Джейк И. Ли — гитара
 Боб Дэйсли — бас-гитара
 Томми Олдридж — ударные
 Дон Эйри — клавишные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на LyricsFreak

Песни Оззи Осборна
Песни, написанные Оззи Осборном
Синглы Оззи Осборна
Синглы Epic Records